Einlagerungsverbindung steht für:
 Einlagerungsmischkristall, eine Form der Mischkristallbildung bei Legierungen
 Clathrate, eine physikalische Einlagerung von Atomen in Molekülhohlräumen